Lången kan avses:
Oddset Lången, ett penningspel hos Svenska Spel
Sten "Lången" Ohlsson friidrottare (sprinter ) och journalist 1922-2004

Svenska insjöar
Ett flertal sjöar insjöar (ordnade efter landskap från söder till norr)

Småland
Lilla Lången, Småland, Hylte kommun och Ljungby kommun i Småland,  (16,1 ha)
Lången (Aneboda socken, Småland), Växjö kommun i Småland,  (2,77 km²)
Lången (Burseryds socken, Småland), Gislaveds kommun i Småland,  (70 ha)
Lången (Fryele socken, Småland), Värnamo kommun i Småland,  (70,8 ha)
Lången (Gällaryds socken, Småland), Värnamo kommun i Småland,  (4,07 km²)
Lången (Hannäs socken, Småland), Åtvidabergs kommun i Småland,  (41,2 ha)
Lången (Järsnäs socken, Småland), Jönköpings kommun i Småland,  (24,5 ha)
Lången (Lenhovda socken, Småland), Uppvidinge kommun i Småland,  (35 ha)
Lången (Växjö socken, Småland), Växjö kommun i Småland,  (14,1 ha)
Stora Lången Stora, Hylte kommun och Ljungby kommun i Småland,  (34,1 ha)

Västergötland
Lilla Lången, Västergötland, Alingsås kommun och Lerums kommun i Västergötland,  (12 ha)
Lången (Bergstena socken, Västergötland), Vårgårda kommun i Västergötland,  (34 ha)
Lången (Lena socken, Västergötland), Vårgårda kommun i Västergötland,  (76,6 ha)
Lången (Timmersdala socken, Västergötland), Skövde kommun i Västergötland,  (2,86 km²)

Bohuslän
Lången, Bohuslän, Strömstads kommun i Bohuslän,  (1,06 km²)

Östergötland
Lången (Björsäters socken, Östergötland), Söderköpings kommun och Åtvidabergs kommun i Östergötland,  (1,07 km²)
Lången (Rinna socken, Östergötland), Boxholms kommun i Östergötland,  (58,8 ha)

Närke
Lången (Laxå kommun, Närke), Laxå kommun i Närke,  (1,26 km²)
Lången, Närke, norra delen av Örebro kommun, 1 km väster om tätorten Hovsta,  (1,75 km²)
Norra Lången Örebro kommun i Närke,  (96 ha)
Mellanlången Örebro kommun i Närke,  (43,7 ha)
Södra Lången Örebro kommun i Närke,  (62,1 ha)

Västmanland
Lilla Lången, Västmanland Lilla, Hällefors kommun i Västmanland, 
Lången (Fellingsbro socken, Västmanland), Lindesbergs kommun i Västmanland, 
Lången (Grythyttans socken, Västmanland), Hällefors kommun i Västmanland,  (8,12 ha)

Värmland
Lången (Långseruds socken, Värmland), Säffle kommun i Värmland,  (62,7 ha)
Lången (Mangskogs socken, Värmland), Arvika kommun i Värmland,  (7,91 ha)

Dalarna
Lången, Dalarna, Hedemora kommun i Dalarna,  (3,81 km²)

Hälsingland
Lången (Delsbo socken, Hälsingland), Hudiksvalls kommun i Hälsingland,  (64,7 ha)
Lången (Los socken, Hälsingland), Ljusdals kommun och Ovanåkers kommun i Hälsingland,  (2,76 km²)
Lången (Ytterhogdals socken, Hälsingland), Härjedalens kommun i Hälsingland,  (2,3 km²)
Norr-Lången Norr-, Hudiksvalls kommun i Hälsingland,  (11,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn